Somodi Lajos (?–?) atléta, magasugró
 Somodi Lajos, id. (1928–2012) tőrvívó, edző
 Somodi Lajos, ifj. (1953) tőrvívó